Freiham steht für

 Freiham, Neubaugebiet in München
 Freiham (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gut Freiham, mittelalterlicher Gutshof in München
 Schloss Freiham, 1680 auf Gut Freiham errichtetes Schloss
 Haltepunkt München-Freiham, Haltepunkt der S-Bahn München
 Bahnhof München-Freiham